Abtei Unserer Lieben Frau steht für:
 Abtei Clear Creek, Benediktinerkloster in Hulbert, Oklahoma, Vereinigte Staaten
 Abtei Seckau, Benediktinerkloster in der Steiermark, Österreich
 Abtei Middelburg, ehemaliges Prämonstratenserstift in den Niederlanden
 Schottenstift, Benediktinerkloster in Wien